Als Schwanen-Apotheke (auch in den Varianten „Apotheke zum Schwanen“, „Schwan-Apotheke“) werden/wurden bezeichnet:

 Hofapotheke zum Schwanen in Bad Homburg, seit 1716, siehe Dorotheenstraße 10 (Bad Homburg)
 Schwanen-Apotheke in Bad Münstereifel, 1806 bis 1994 Apotheke unter diesem Namen, heute Apotheken-Museum Bad Münstereifel
 Schwanen-Apotheke (Erfurt)
 Schwanen-Apotheke (Frankfurt am Main), 1423 gegründet, älteste Apotheke der Stadt
 Schwan-Apotheke in Hamburg, 1765 unter diesem Namen gegründet, siehe Haus Goldener Schwan (Hamburg)
 Apotheke zum Schwanen in Heilbronn, seit etwa 1500 unter diesem Namen tätig, heute Sicherer’sche Apotheke
 Schwanen-Apotheke in Leipzig an der Reitzenhainer Straße 23, der heutigen Prager Straße
 Schwanen-Apotheke (Offenbach am Main) 1718 gegründet, älteste Apotheke der Grafschaft Isenburg, siehe Apothekenwesen in Hessen-Darmstadt
 Schwanen-Apotheke (Zeitz)